Турецкая Суперлига 2007—2008 годов (или Turkcell Super League 2008—2009) — 50-й чемпионат Турции по футболу с момента его основания. Начался 22 августа 2008 года и завершился 31 мая 2009. Чемпионский титул отстаивал «Фенербахче». Чемпионом в 17-й раз стал «Галатасарай», обогнав группу преследователей в лице Фенербахче, Бешикташа и Сивасспора на 6 очков. По итогам сезона Суперлигу покинули «Манисаспор», «Ризеспор» и «Касымпаша».

Участники

Результаты матчей

Турнирная таблица

Бомбардиры, Ассистенты, Гол+пас

Примечания

Ссылки 
 Федерация футбола Турции
 www.angelfire.com

Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году
2007/2008
Спорт в Турции в 2007 году
Спорт в Турции в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008